Soja, Sōja steht für:
 Sōja, Stadt in der japanischen Präfektur Okayama
 Soja (Film), sowjetischer Spielfilm aus dem Jahr 1944 von Lew Arnstam()
 Sōja (Han), Lehen mit Sitz in der Stadt Sōja
 Sōja (Shintō), Klasse von Shintō-Schreinen
 Soja (Vorname), russischer Vorname
 Sojabohne und deren Produkte
 Abkürzung für die US-Reggaeband, siehe Soldiers of Jah Army

Soja ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Soja (1940–2015), US-amerikanischer Geograph
 Jelena Igorewna Soja (* 1981), russische Synchronschwimmerin
 Rolf Soja (1947–2018), deutscher Komponist und Produzent

Siehe auch:

 SOIA
 Soya